Гербы муниципальных районов России:
 Герб Островского района — в Костромской области.
 Герб Островского района — в Псковской области.